Jevgenij Viktorovič Nabokov, skraćeno Jevgenij Nabokov (ruski: Евге́ний Ви́кторович Набо́ков; Ust-Kamenogorsk, 25. srpnja 1975.) ruski je profesionalni hokejaš na ledu. Lijevoruki je vratar i trenutačno nastupa za San Jose Sharks u National Hockey League (NHL). U San Joseu je proveo cijelu svoju NHL karijeru.

National Hockey League

San Jose Sharks (2001. – 2004.) 
Nabokov je kao rookie u sezoni 2000./01. postao prvi golman Sharksa, a ostao je neporažen i u svom desetom nastupu kao starter, zabilježivši osam pobjeda i dva neodlučena rezultata. Prvi poraz pretrpio je od Red Wingsa, koji su polovicom studenog 2000. slavili u Detroitu 4:1. Do Božića iste godine u svim statistikama (prosjek primljenih golova, postotak obranjenih udaraca) bio je među trojicom vodećih vratara lige. Nakon što je po prvi puta je izabran za nastup na All-stars utakmici u selekciji Svijeta, dva dana kasnije 20. siječnja 2001. Nobokov je protiv Colorada u Denveru zabilježio svoj prvi shutout u karijeri. Nakon sjajno odigrane sezone dodijeljena mu je nagrada Calder Memorial Trophy, za najboljeg novaka lige.

Nabokov je i sljedeće sezone sjajno krenuo i u prosincu 2001. bio je perfektan na golu San Josea. U nizu od osam utakmica nije zabilježio poraz, a protiv Colorada sredinom prosinca zaustavio svih 38 udaraca Avsa, za svoj tadašnji četvrti shutout sezone i jedanaesti u karijeri (rekord franšize). Peti shutout sezone upisao je sredinom siječnja 2002. ponovo protiv Colorada, dok je početkom veljače za svoj šesti shutout zaustavio Calgary Flamese. Nabokov je istog mjeseca u susretu protiv Caroline pobijedio 58. put kao vratar San Josea, čime je postao rekorder među vratarima tog kluba, prije njega vodeći je bio Arturs Irbe, koji je bio vratar Caroline. S 58. Nabokov je postavio rekord na upečatljiv način, obranivši sva 24 udarca Hurricanesa, i zabilježivši tako sedmi shutout sezone.

Nabokov je krajem listopada 2002. protiv Chicaga imao svoj debi u novoj sezoni (18 obrana), nakon što je uvodni dio propustio zbog ozljede. 15. prosinca 2002. Nabokov je obranio 34 udarca Capitalsa za prvi shutout sezone, a do kraja sezone sakupio ih 3. Iako je San Jose bio jedan od kandidata čak i za Stanleyjev kup, sezona je bila vrlo razočaravajuća za Sharkse i završili kao najgora momčad lige.

11. siječnja 2004. Nabokov je postigao 31 obranu nad Atlantom da bi time na kraju zaradio svoju stotu pobjedu u karijeri. U NHL play-offu 2004., krajem travnja 2004. protiv Colorada Sakic je prekinuo je niz od 178 minuta koliko Nabokov nije primio gol, a to je bio ujedno i jedini gol na utakmici. Za vrijeme štrajka igrača u sezoni 2004./05. Nabokov se seli u Rusiju, gdje je branio boje Metallurg Magnitogorska iz KHL-a.

San Jose Sharks (2005.- danas) 

Nabokov se nakon jednogodišnjeg inozemnog angažmana, vratio u američko-kanadsku ligu i nastavio s odličnim igrama iz prošlih sezona. U prvoj sezoni nakon štrajka igrača trebao mu je proces prilagodbe, a kada se tijekom druge vratio u staru formu bio je među najboljim vratarima lige. Do siječnja 2008. Nabokov je bio jedini vratar u NHL-u koji je branio u baš svim utakmicama sezone. i po prosjeku primljenih golova (2.01) bio četvrti vratar lige. Također, u siječnju je izabran kao zamjenski vratar za All-Star utakmicu u Atlanti. Međutim, kako je startni golman Roberto Luongo otkazao svoj nastup jer mu je supruga u to vrijeme rodila dijete, njega je na toj poziciji zamijenio upravo Nabokov. Nabokov je po kriterijima kojima se vrednuje učinak vratara obilježio sezonu. Nastupio je u čak 76 utakmica (nijedan golman u istoj sezone nije imao toliko nastupa) i ostvario najviše pobjeda (46). Bio treći vratar s najmanjim prosjekom primljenih golova (2.14) i shootouta  (6).

Nabokov je tijekom 2008./09. upisao sedmi shootout sezone, ukupno u karijeri već 47. Nabokov je do kraja sezone imao 41 pobjedu, a San Jose Sharksi su bili osvajači Presidents' Trophya, momčadi koja je osvojila prvo mjesto u ligi nakon regularnog dijela sezone. Međutim, Anaheim je imao druge planove i iznenađujuće izbacio Sharkse iz prvog kruga play-offa 2009.

Statistika karijere

Klupska statistika 
Bilješka: OU = odigrane utakmice, OM = odigrane minute, UG = udarci na gol, PG = primljeni golovi, OB = (broj) obrana, PPG = prosjek primljenih golova, OB% = postotak (broja) obrana, ČM = čista mreža (bez primljenog gola), A = asistencije, KM = kaznene minute

Reprezentacija

Izvori

Vanjske poveznice 

Profil na NHL.com
Profil na The Internet Hockey Database
Profil na Legends of Hockey

Ruski hokejaši na ledu